Холлоуэй, Джон
 Холлоуэй, Джон (род. 1948) — английский скрипач и дирижёр, исполнитель музыки барокко.
 Холлоуэй, Джон (род. 1947) — юрист, марксистски-ориентированный социолог и философ.